Darsalam bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Darsalame, alternative Schreibweise des Ortes in Guinea-Bissau
 Darsalam (Komoren), ein Ort auf den Komoren
 Darsalam (Ouagadougou), ein Arrondissement der burkinischen Hauptstadt Ouagadougou

 Darsalam steht für:
 Darsalam (Pferd), ein Rennpferd, Sieger des Deutschen St. Leger-Rennens 2004

Siehe auch:
 Daressalam (Begriffsklärung)
 Bandaressalame
 Darussalam-Klasse
 Dar as-Salam